

Geografia 
 Agincourt – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella nella regione della Lorena
 Azincourt, o Agincourt – comune francese nel Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais

Altro 
 Battaglia di Azincourt – battaglia della guerra dei cent'anni svoltasi nei pressi di Azincourt (Francia) il 24 ottobre 1415.

Navi
Alla battaglia di Agincourt sono state intitolate diverse unità della Royal Navy
 HMS Agincourt – vascello di linea di terza classe acquisito dalla East India Company nel 1796
 HMS Agincourt – vascello di linea di terza classe varato nel 1817
 HMS Agincourt – nave corazzata classe Minotaur varata nel 1865
 HMS Agincourt – nave da battaglia varata nel 1913, originariamente destinata alla Turchia, venne rilevata dalla Royal Navy
 Una HMS Agincourt venne ordinata come una variante incrociatore da battaglia delle navi da battaglia classe Queen Elizabeth, ma la costruzione venne interrotta nel 1914 
 HMS Agincourt – cacciatorpediniere classe Battle varato nel 1945